Жене́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 75 км на північний схід від Нанта, 26 км на північний захід від Анже.

Історія 

28 грудня 2015 року Жене, Брен-сюр-Лонгне, Ла-Пуез i Верн-д'Анжу було об'єднано в новий муніципалітет Ердр-ан-Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 152 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 453,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Жене на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара